«Ризен Людвигсбург» — немецкий баскетбольный клуб из города Людвигсбург. Клуб играет в немецкой Бундеслиге, а на европейском уровне выступает в Лиге чемпионов ФИБА.

История 
Клуб был основан в 1960 году, как часть мультиспортивного общества «ДЖК Людвигсбург». В сезоне 1979/1980 клуб впервые завоевал право выступать в высшем дивизионе чемпионата ФРГ.

В 2008 году «Людвигсбург» впервые достигли финала Кубка Германии, где уступили клубу «Артланд Дрэгонс» 60:74.

«Людвигсберг» принял участие в первом розыгрыше Лиги чемпионов ФИБА в сезоне 2016/2017, где дошли до четвертьфинала, уступив только 1 очко по сумме двух встреч с турецким клубом «Банвит». В сезоне 2017/2018 «Людвигсберг» уже дошёл до финала четырёх Лиги чемпионов, где занял 4-ое место.

19 июля 2019 года Дэвид Маккрэй объявил о завершении карьеры, а его 4 номер был выведен из обращения.

Сезон 2019/2020, приостановленный из-за пандемии COVID-19, доигрывался в «пузыре» в Берлине, где «Людвигсберг» впервые дошли до финала плей-офф чемпионата Германии, где уступили в двух матчах «Альбе».

Достижения 
 Серебро чемпионата Германии: 2019/2020
 Финалист Кубка Германии: 2008
 4-е место в Лиге чемпионов ФИБА: 2017/2018

Сезоны

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Баскетбольные клубы по алфавиту
Баскетбольные клубы Германии
Людвигсбург